WTA Awards – nagrody przyznawane corocznie przez organizację tenisową Women’s Tennis Association dla zawodniczek wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w danym roku rozgrywkowym. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach, na czele z tytułem dla Tenisistki roku. Tradycyjnie już ceremonia rozdania wyróżnień odbywa się podczas turnieju Miami Open w amerykańskim Miami. Pierwsze tenisowe tytuły przyznano tenisistkom w 1977 roku. Lista możliwych kategorii rokrocznie ulega zmianie.

Lista kategorii przyznawanych wyróżnień:
 Player of the Year (Tenisistka roku)
 Doubles Team of the Year (Debel roku)
 Most Improved Player (Największe postępy)
 Newcomer of the Year (Debiut roku)
 Comeback Player of the Year (Powrót roku)
 Diamond Aces (Nagroda za promowanie tenisa ziemnego na i poza kortem)
 Peachy Kellmeyer Player Service (Nagroda za działalność pozakortową)
 Karen Krantzcke Sportmanship (Nagroda Karen Krantzcke)
 WTA Coach of the Year (Trener roku)
 Fan Favorite Singles Player of the Year (Nagroda od fanów dla ulubionej tenisistki)
 Fan Favorite Doubles Team of the Year (Nagroda od fanów dla ulubionej pary deblowej)
 Fan Favorite Twitter (Nagroda od fanów dla zawodniczki z ulubionym profilem na Twitterze)
 Fan Favorite Tweet (Nagroda od fanów dla zawodniczki z ulubionym tweetem na Twitterze)
 Fan Favorite Twitter Mirror Photo (Nagroda od fanów dla najlepszego zdjęcia w lustrze opublikowanego na Twitterze)
 Fan Favorite Facebook (Nagroda od fanów dla zawodniczki z ulubionym profilem na Facebooku)
 Fan Favorite Selfie (Nagroda od fanów dla zawodniczki z najlepszym selfie)
 Fan Favorite Dress (Nagroda od fanów dla zawodniczki z najładniejszą sukienką)
 Fan Favorite Video (Nagroda od fanów dla najlepszego filmu)
 Fan Favorite WTA Live Show (Nagroda od fanów dla najlepszego turnieju prezentowanego przez kanał WTA Live)
 Fan Favorite Shot of the Year (Nagroda od fanów dla najlepszego zagrania)
 Fan Favorite Match of the Year (Nagroda od fanów dla najlepszego meczu)
 Fan Favorite Grand Slam Match of the Year (Nagroda od fanów dla najlepszego meczu w turnieju wielkoszlemowym)
 Fan Favorite Tournament (Nagroda od fanów dla najlepszego turnieju)
 Tournaments of the Year (Turniej roku)

Player of the Year

Doubles Team of the Year

Most Improved Player

Newcomer of the Year

Comeback Player of the Year

Diamond Aces

Peachy Kellmeyer Player Service

Karen Krantzcke Sportmanship

WTA Coach of the Year

Fan Favorite Singles Player of the Year

Fan Favorite Doubles Team of the Year

Fan Favorite Twitter

Fan Favorite Tweet

Fan Favorite Twitter Mirror Photo

Fan Favorite Facebook

Fan Favorite Selfie

Fan Favorite Dress

Fan Favorite Video

Fan Favorite WTA Live Show

Fan Favorite Shot of the Year

Fan Favorite Match of the Year

Fan Favourite Grand Slam Match of the Year

Fan Favorite Tournament

Tournaments of the Year

Ranga WTA Premier Mandatory

Ranga WTA Premier 5

Ranga WTA Premier

Tier I–II

Ameryki

Europa, Środkowy Wschód i Afryka

Azja i Pacyfik

Ranga WTA International

Tier III–IV–V

Bibliografia